

Сюжет 
Два человека смотрят на одну фигуру с разных ракурсов и ведут ожесточённый спор: квадрат это или круг.

Над фильмом работали 

 Автор сценария: Борис Ангелов
 Режиссёр: Владимир Шомов
 Снежина Янкова - ?
 Оператор: Фёдор Арнаудов
 Звукооператор: Жени Парлапанова
 Монтажёр: Людмил Георгиев
 Редактор: Виктор Самуилов
 Жени Киркова - ?

Мультфильмы Болгарии
Мультфильмы 1984 года